Heterometopia (vliegen), een geslacht van sluipvliegen
Heterometopia (kevers), een geslacht van boktorren